Kulikowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Kulikowka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Kulikowka – wieś w Kraju Krasnojarskim
 Kulikowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Kulikowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego

 Kulikowka – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego
 Kulikowka – wieś w okręgu miejskim Sarańsk (Mordowia)
 Kulikowka – wieś w rejonie ruzajewskim Mordowii
 Kulikowka – wieś w obwodzie niżegorodzkim
 Kulikowka – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Kulikowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Kulikowka – wieś w obwodzie penzeńskim
 Kulikowka – wieś w rejonie tatiszczewskim obwodu saratowskiego
 Kulikowka – wieś w rejonie wolskim obwodu saratowskiego
 Kulikowka – wieś w rejonie kimowskim obwodu tulskiego
 Kulikowka – wieś w rejonie kurkińskim obwodu tulskiego
 Kulikowka – wieś w obwodzie uljanowskim
 Kulikowka – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Kulikowka – wieś w obwodzie woroneskim

Zobacz także 
 Kulikówka – wieś w województwie podlaskim

Strony ujednoznaczniające